Gommerville, commune française d'Eure-et-Loir
 issue de la fusion en 2016 de l'ancienne commune de Gommerville avec sa voisine Orlu.
 Gommerville, commune française de la Seine-Maritime